Pima peut désigner :
 un groupe d'Indiens originaires d'Arizona et du Mexique: les Pimas ;
 un comté d'Arizona : Le comté de Pima ;
 une langue parlée dans ce comté ;
 une ville d'Arizona : Pima ;
 une commune rurale du Burkina Faso : Pima.

Homonymie de toponyme